1400-летний можжевельник в заказнике Канака — один из старейших крымских можжевельников. Обхват дерева составляет 4,2 метра, высота — 6 метров. На высоте полутора метров дерево расходится на три части, часть ветвей спилены. Возраст растения — 1400 лет. Растёт в заказнике Канака (Крым), Приветненского лесничества Судакского лесхоза в балке. Дерево требует охранного статуса.

Примечания

Литература 
 Шнайдер С. Л., Борейко В. Е., Стеценко Н. Ф. 500 выдающихся деревьев Украины. — Киев: Киевский эколого-культурный центр, Государственная служба заповедного дела Минприроды Украины, 2011. — 203 с.

Ссылки 
 Фотогалерея самых старых и выдающихся деревьев Украины

Знаменитые деревья Крыма
Можжевельник
Судак